Санта Марија Текомавака има више значења:

 Општина Санта Марија Текомавака (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Текомавака (Санта Марија Текомавака, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику